Le district de Gvardeïsky (en russe ) est un des treize districts administratifs de l'Oblast de Kaliningrad en Russie. 

Sa dimension est de  carrés et son centre administratif est la ville de Gvardeïsk.

Sa population est de  (recensement de 2010).

Géographie

Démographie

Notes et références 

Oblast de Kaliningrad